Rakvere se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Rakvere, comună (vald) în Județul Lääne-Viru, Estonia

Localități
 Rakvere, oraș în Județul Lääne-Viru.